Palestina – regione del Vicino Oriente
 Palestina – luogo di nascita, vita e predicazione di Gesù
 Palestina – comune brasiliano dello stato dell'Alagoas
 Palestina – comune brasiliano dello stato di San Paolo
 Palestina – comune della Colombia nel dipartimento di Caldas
 Palestina – comune della Colombia nel dipartimento di Huila
 Palestina de los Altos – comune del Guatemala nel dipartimento di Quetzaltenango
 Stato di Palestina – Stato a riconoscimento limitato dell'Asia occidentale

Storia 
 Palestina Prima (Palaestina Prima)
 Palestina Seconda (Palaestina Secunda)
 Palestina Salutare (Palaestina Salutaris)
 Mandato britannico della Palestina